Лина Уэйт (; , Чикаго, Иллинойс, США) — американская актриса, продюсер и сценарист. Получила известность благодаря соавторству и исполнению роли в сериале Netflix «Мастер не на все руки». Уэйт вошла в историю прайм-тайм премии «Эмми», став первой чернокожей женщиной-обладательницей этой награды за лучший сценарий комедийного сериала за свою работу над «Мастером не на все руки». Эпизод «Thanksgiving», за который она была удостоена премии, был частично основан на собственном опыте, связанном с её матерью. Она так же является создательницей сериала канала Showtime «Чи».

Ранние годы 
Уэйт родилась в Чикаго, Иллинойс. Изначально актерская игра не была в списке приоритетов для Уэйт. С семи лет девочка знала, что хочет стать автором на телевидении. В своем стремлении она получила большую поддержку  от своей одинокой матери и бабушки. Родители развелись, когда ей было три. Уэйт и ее сестра выросли в Сауз Сайде, Чикаго (); в двенадцать Уэйт поступила в местную, большей частью афро-американскую, среднюю школу Тернер-Дрю (). Она окончила среднюю школу Эванстона () и получила степень в кинематографическом и телевизионном искусствах от чикагского колледжа Колумбия () в 2006 году. Уэйт с похвалой отзывалась о поддержке со стороны преподавателя драматургии Майкла Фрая ().

Карьера 
Уэйт выступила автором для сериала компании Fox «Кости», автором для ситкома компании Nickelodeon «Как зажигать» в 2012 году и продюсером сатирического комедийного фильма «Дорогие белые» в 2014 году. Уэйт написала сценарий для YouTube-сериала Twenties, спродюсированного Flavor Unit Entertainment и выкупленным BET в 2014 году, и снялась в нем. Вдобавок к написанию сценария и режиссированию короткометражного фильма Save Me, который был показан на нескольких независимых кинофестивалях, Уэйт написала сценарии к веб-сериалу Hello Cupid в 2013 оду и к вирусному видео Shit Black Girls Say.

В 2014 году Variety назвала Уэйт одной из своих «10 комиков к просмотру». В августе 2015 года, сеть Showtime заказала пилот для будущего сериала The Chi, сценарий к которому был написан Уэйт и продюсером которого выступил Common. Сериал рассказывает историю городского взросления молодого афроамериканца. Целью Уэйт, как создателя шоу, было использование собственного опыта взросления в Сауз Сайде и понимания его разнообразия для создания более детальной, чем принято изображать обычно, картины своего города.

Уэйт был отобрана для съемок в сериале «Мастер не на все руки» после встречи с создателем и актером, исполняющим главную роль, Азизом Ансари, который, вместе с Аланом Янгом, изначально прописал Денис как белую женщину-натуралку с перспективой, как говорит сама Уэйт, сделать ее основной любовной линией для главного героя: «По какой-то причине, Алисон Джонс [директор по подбору актеров] прочил меня на эту роль, чернокожую гей-женщину». Ансари и Янг переписали сценарий так, чтобы персонаж больше походил на Уэйт: «Все мы, актеры, играли более контрастные версии самих себя». Уэйт говорит: «Не знаю, видела ли я вообще когда-нибудь на ТВ озорную стильную лесбиянку, расхаживающую в гаремных труселях и клевом свитшоте Topshop». Она также говорит: «Я знаю, насколько много в мире таких же женщин, как я. Мы существуем. Для меня именно очевидность этого и была самым важным и захватывающим».

В 2017 году Уэйт и Ансари получили Прайм-тайм премию «Эмми» за выдающийся сценарий для комедийных сериалов за 2 эпизод сезона (Thanksgiving). Она стала первой чернокожей женщиной, получившей эту награду. Уэйт описала эпизод как основанный на собственном опыте каминг-аута. В своей речи для «Эмми» она заложила особое послание для своего LGBTQIA-сообщества, сделав акцент на том, как «Вещи, что отличают нас, на деле являются нашией суперсилой». Она завершила свою речь, определив свой путь как путь меньшинства: «Спасибо за то, что приняли маленького индийского мальчика из Северной Каролины и маленькую черную гей-девочку из Сауз Сайда, Чикаго».

Уэйт так же работала над созданием автобиографического драматического сериала под названием Чи. 

Издание Out поместило Уэйт в свой Out100: Творец Года 8 ноября 2017.

Личная жизнь 
Уэйт — открытая лесбиянка. Она была в отношениях с Аланой Майо, исполнительным директором, на протяжении трех лет. Их помолвка состоялась в День Благодарения 2017 года. 15 ноября 2019 года Уэйн сообщила, что недавно они поженились. 22 января 2020 года они объявили о расставании.

Уэйт описала свою семью как «ленивые христиане» и заявила в 2018 году: «Я искренне верую в Бога и Иисуса Христа и в то, что Бог создал меня и все вокруг. И я просто стараюсь быть хорошим человеком. Я думаю, что основа моей религии в том, чтобы быть хорошей и честной».

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды 

In 2017 Издание Out назвало ее Творцом года, а The Advocate назвал ее финалистом своего рейтинга «Персона Года».

Примечания

Ссылки 

Выпускники Колумбийского колледжа Чикаго
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»